

Persone 
 Jirko Malchárek – pilota e politico slovacco
 Moritz Malcharek – pistard e ciclista su strada tedesco
 Pavel Malchárek – calciatore ceco multiruolo